Utrechtse Oorlog (1456-1458)
Stichtse Oorlog (1481–1483)

Zie ook 
Utrechts Schisma (1423–1449)